Сеи́д, Саид, Сайид, Сейид, Сеййи́д ( — вождь, господин, глава) — почётный титул у мусульман суннитов для потомков пророка Мухаммеда (у шиитов — Али) через его дочь Фатиму и внука Хусейна. Потомки внука Хасана — шерифы. В исламских странах сейиды пользовались особыми привилегиями: они имели право ходатайствовать за преступников и освобождались от телесных наказаний и смертной казни. Отличием сейида у суннитов была, как правило, зелёная чалма, а у шиитов — чалма чёрного цвета. Сейиды пользуются особым почитанием.

Сейидами в мусульманском мире называли потомков пророка Мухаммеда от его дочери Фатимы и четвёртого халифа и двоюродного брата Али ибн Абу Талиба. Сейиды составляли обособленную группу в социальной иерархии мусульманского общества. В сознании мусульман сейиды часто отождествлялись со святыми (авлия). Сейиды считались главными представителями религиозных идей ислама.

В Азербайджане на Апшероне находится село Пирекешкюль, где компактно проживали сеиды из Халхала в Иране. Если зайти на местное кладбище можно увидеть могилы cеидов.

Другой термин с очень похожим значением — Шериф.

См. также 
 Ходжа (род)
 Шериф (ислам)

Примечания 

Семья Мухаммеда